Gengis Khan - conquistador e imperador mongol
Genghis Khan (1965), filme com Omar Sharif
Mongol (filme), filme russo exibido no Brasil como O Guerreiro Genghis Khan
Aeroporto Internacional Chinggis Khaan - na Mongólia
Dschinghis Khan - banda alemã

Desambiguação